Krasnostaw (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Krasnostaw (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Krasnostaw (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Krasnostaw (Borsna)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Krasnostaw (Wolodymyr)